Festival di Musica d'avanguardia e di Nuove Tendenze foi uma manifestação canora que ocorreu na Itália por quatro edições, de 1971 a 1974, organizado por Massimo Bernardi, promoter do Titan Club de Roma e do tour italiano de Jimi Hendrix.

I° Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze – 1971 

De 27 de maio a 2 de junho de 1971 na Riviera da Versilia, em Viareggio, o I° Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze organizado por Massimo Bernardi.

Foi um dos maiores eventos daquele período, contando com a presença de grupos como Madri Superiori, cujo guitarrista Tony Sidney, faria parte do Perigeo, Alluminogeni, Latte e Miele, Il Punto, Il Rovescio della Medaglia, The Pennies, Formula 3, Nuova Idea, The Trip, Fholks, New Trolls, Cyan, Stormy Six, com Massimo Villa no canto, Delirium, Premiata Forneria Marconi, Flea on the Honey, Marco Dedè e i Bobolink, Silver e i Baci, Osanna, Circus 2000, Iskra Menarini e i Tombstones, Capitolo 6 e muitos outros, incluindo duas solistas: Tsabò e Mia Martini, a qual com o grupo La Macchina, propõe a duríssima Padre davvero, que foi censurada pela RAI.

Entre os grupos estrangeiros que se exibiram havia uma banda de israelitas e, o ainda desconhecido, Medicine Head. Para ouvir a música em um ambiente natural nasceu uma tenda espontânea denominada Pop City, à qual foi nomeado prefeito Eddie Ponti, jornalista, apresentador e diretor do jornal Pop City Time.

O festival foi uma verdadeira e própria disputa musical contendo inclusive eliminatórias. Para o vencedor, um contrato discográfico. Venceram o grupo Osanna, Mia Martini e a Premiata Forneria Marconi, que apresentava a versão original de La Carrozza di Hans, de quase dez minutos.

O desenvolvimento do festival foi assinalado pelo acordo entre jornalistas e discográficos acerca dos artistas que seriam premiados, acordo fixado já antes da exibição final. Joe Vescovi, tendo sabido desse ato ilícito, saiu do palco gritando no microfone "Eu sou um hippie como vocês e lhes digo que foram enganados por aqueles porcos capitalistas!" O fato ocasionou uma revolta da plateia, que passou a lançar objetos. Cantarelli Della Davoli procurou acalmar a massa, contudo, depois da confusão, o festival continuou, a tensão foi aplacada e foi apresentado e largamente apreciado o grupo The Trip, que dedicou uma música a Jimi Hendrix.

II° Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze – 1972 
Ocorreu em Roma no Estádio de Tenis do Fórum Itálico, em junho de 1972, apresentado por Teo Teocoli e Penny Brown, ambos no elenco da versão italiana de Hair. A lista previa Osanna, Circus 2000, Banco del Mutuo Soccorso, Il Balletto di Bronzo, Jumbo, Living Music, Rocky's Filj, Stormy Six, Top'S e a estreia de Alan Sorrenti, acompanhado pelo percussionista Tony Esposito, que já dividia o público executando por antecipação a suíte Aria. Os hóspedes estrangeiros foram Electric Light Orchestra, Argent e Spencer Davis Group. Venceu o grupo Circus 2000 empatado com o Banco del Mutuo Soccorso.

III° Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze – 1973 
O festival de desenvolveu em Nápoles de 7 a 10 de junho de 1973 perto da Mostra d'Oltremare.

Os grupos participantes da manifestação foram: Festa Mobile, Dedalus, Rinomata Vinicola Torre Quarta, Il Paese dei Balocchi, Alan Sorrenti, Quella Vecchia Locanda, Vince Tempera, La Fine Del Libro, Alberomotore, Saint Just, Semiramis, Bravo Reverendo Reebman, Paradiso a Basso Prezzo, Abramo Lincoln, Oro, Patty Pravo, Alusa Fallax, Riccardo Cocciante, Fabio Celi e gli infermieri, Antonello Venditti, Rustichelli e Bordini, Living Music, Museo Rosenbach, Rovescio della Medaglia, Perigeo, Maurizio Monti, Simon Luca, Francesco De Gregori, Cervello, Piazza Delle Erbe, Prima Angolo a Destra e Free Love.

IV° Festival di Musica d'Avanguardia e di Nuove Tendenze – 1974 
Ocorreu em Roma perto da Villa Borghese, Valle dei Cani entre os dias 20, 21 e 22 de junho de 1974.
Organizado sempre por Massimo Bernardi e apresentado por Eddie Ponti, conta com as participações, entre outros, de:

 Stradaperta (venceram a disputa como melhor grupo estreante)
 Sensation Fix
 Jumbo
 Antonello Venditti
 Nuova Compagnia di Canto Popolare
 Quella Vecchia Locanda
 Libro di Gomma
 Cerchio 
 Crash (nova formação de dois ex-membros do Banco del Mutuo Soccorso)
 Chris Avalon (cantor e guitarrista americano)
 Francesco De Gregori
 Il Volo
 Ibis 
 Perigeo
 Shawn Phillips
 Alberomotore
 Biglietto per l'inferno
 Mauro Pelosi
 Fungo
 Bolla Magica
 Le Meteore

Ligações externas 
Artigos sobre o Festival de 1974

Fontes 
Claudio Pescetelli, Nudi & crudi! Piccola storia dei Festival Pop italiani. Volume primo: maggio 1968/maggio 1972, editrice Zona, Arezzo, 2010
Matteo Guarnaccia, Re Nudo Pop & altri festival-Il sogno di Woodstock in Italia 1968-1976, Vololibero Edizioni,  2010
Giordano Casiraghi, Anni 70: generazione rock, Editori Riuniti, 2005

Competições musicais